Der Begriff Mobiliar steht für:
 den Fachbegriff für bewegliche Einrichtungsgegenstände, siehe Möbel
 die Kurzform des Namens einer Schweizer Versicherungsgesellschaft, siehe Schweizerische Mobiliar

Siehe auch: